Erebia grandiuscula är en fjärilsart som beskrevs av Riel 1944. Erebia grandiuscula ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
grandiuscula